Toxoglugea är ett släkte av svampar. Toxoglugea ingår i familjen Thelohaniidae, ordningen Microsporida, klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Toxoglugea